Spitzenhof ist ein Ortsname:

 Spitzenhof (Engen), Hof im Stadtteil Bargen von Engen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Spitzenhof (Schöntal), Weiler im zentralen Gemeindeteil von Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg